Первая лига Китая по футболу 2013 — 10-й сезон после основания Первой лиги Китая. Сезон проходил с марта до конца октября. В розыгрыше участвовали 16 команд.

Изменения в составе участников

Повышение и понижение в классе 
Повышение в классе получили команды «Шанхай Теллэйс» и «Ухань Чжоэр», занявшие первое и 2-е места в сезоне 2012 Первой лиги. 
Эти команды заменили «Наньчан Хэнъюань» и «Хэнань Констракшн», занявшие два последних места по итогам розыгрыша Суперлиги 2012 года.

Места в лиге потеряла команда «Хух-Хото Дунцзинь» и была отправлена во вторую лигу. Из второй лиги поднялись «Гуйчжоу Чжичэн Торо» и «Хубэй Хуакайэр».

Изменение названий клубов 
В декабре 2012 года команда «Фуцзянь Смарт Хиро» переехала в Шицзячжуан и стала называться «Шицзячжуан Юнчан Цзюньхао»
.

Представительство по регионам 
Гуандун-Гуандун Жичжицюань и Шэньчжэнь Руби.
Чунцин-Чунцин Лифань и Чунцин (футбольный клуб).
Фуцзянь-Фуцзянь Смарт Хиро.
Хэйлунцзян-Харбин Итэн.
Цзилинь-Яньбянь Чанбайху.
Хубэй-Хубэй Хуакайэр.
Сычуань-Чэнду Блейдс.
Цзянси-Наньчан Хэнъюань.
Хэнань-Хунань Биллоуз и Хэнань Констракшн.
Гуйчжоу-Гуйчжоу Чжичэн Торо.
Пекин-Команда Пекинского технологического университета.
Ляонин-Шэньян Шэньбэй.
Тяньцзинь-Тяньцзинь Сунцзян.

Первая лига Китая по футболу 2012,Чемпионат Китая по футболу 2012 и Вторая лига Китая по футболу 2012 англ.

Сведения о командах

Отставки тренеров

Таблица 

Данные обновлены по состоянию на 3 ноября 2013 г.
«Яньбянь Чанбайху» была лишена 3 очков за участие в договорных матчах в 2006 году

Рекорды чемпионата

Бомбардиры

Посещаемость

Примечания 

2013
Спорт в Китае в 2013 году
Футбол в Азии в 2013 году